

Cinema 
 Nothing but the Truth – film del 1920 diretto da David Kirkland
 Nothing but the Truth – film del 1929 diretto da Victor Schertzinger
 Nothing but the Truth – film del 1941 diretto da Elliott Nugent
 Nothing but the Truth – film del 1944
 Una sola verità (Nothing but the Truth) – film del 2008 diretto da Rod Lurie

Musica 
 Nothing but the Truth – album di Son Seals
 Nothing but the Truth – album dei Southern Sons
 Nothing but the Truth – album di Rubén Blades
 Nothing but the Truth – album dei Pineapple Thief del 2021

Televisione 
 Nothing but the Truth – programma televisivo britannico presentato da Jerry Springer
 Nothing but the Truth – film per la televisione del 1995